Ломоносовка — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Ломоносовка — село в Костанайском районе Костанайской области.
 Ломоносовка — село в районе имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области.

Россия 
 Ломоносовка — посёлок в Полесском районе Калининградской области.